Bosznia-Hercegovina
Šušnjari falu Derventa községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Šušnjari falu Laktaši községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Šušnjari falu Bresztovác községben, Pozsega-Szlavónia megyében 
Šušnjari falu Križ községben, Zágráb megyében